Holabird puede referirse a:

 Holabird (South Dakota)
 Camp Holabird, Maryland

Apellido 
 John Augur Holabird
 William Holabird

 Holabird & Roche